Премия «Киевская пектораль» за лучший спектакль / спектакль драматического театра — престижная награда киевского городского творческого отделения Национального союза театральных деятелей Украины, присуждаемая ежегодно лучшему спектаклю сезона.

Список лауреатов и номинантов

1991—2000

2001—2010

2011—2017

Примечания 

Спектакли